Борис Щедрин:
 Щедрин, Борис Ефимович (род. 1939) — советский и российский театральный режиссёр.
 Щедрин, Борис Михайлович (1934—2021) — советский и российский учёный в области математической физики, доктор физико-математических наук.